Rembe ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Rembe (1868–1958), deutscher Generalmajor und Politiker (NSDAP), MdR, MdL
 Friedrich Ludwig Rembe (1784–1867), deutscher Amtmann, Kreisrat und Abgeordneter